Матчі Групи D групового етапу чемпіонату світу з футболу 1990 відбувалися з 9 по 19 червня 1990 року на стадіонах Ренато Даль'Ара в Болоньї та Сан-Сіро в Мілані.

Переможцем Групи D стала збірна ФРН, яка здобула дві перемоги та одну нічию. Також до стадії плей-оф з групи вийшли збірні Югославії та Колумбії, відповідно як команда, що стала другою у групі, та як одна з четвірки найкращих команд серед тих, що посіли треті місця. Таким чином єдиним невдахою квартету D, що припинив боротьбу вже після групової стадії, стала команда ОАЕ, яка усі свої матчі програла.

Турнірне становище

Матчі

ОАЕ—Колумбія

ФРН—Югославія

Югославія—Колумбія

ФРН—ОАЕ

ФРН—Колумбія

Югославія—ОАЕ

Посилання 
 Чемпіонат світу 1990 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1990 на сайті RSSSF  

Група D
Червень 1990